Miejscowości w Polsce:
 Kutyłowo-Bródki
 Kutyłowo-Perysie